LPMud je implementace MUDů vyvinutá v roce 1989 Larsem Pensjöem (podle něho iniciály LP), založená na oddělení virtuálního stroje (čili herního ovladače) a programových knihoven (tzv. mudlibu), napsaných v jazyce LPC (programovací jazyk).

MUDy